Shaking Tour - uma turnê da cantora brasileira de música pop Kelly Key
Shaking (Party People) - um single da cantora brasileira de música pop Kelly Key
Shakin' - canção do cantor Eddie Money

Veja também
Shake

Desambiguação